Abū l-Hasan al-Hāshimī al-Qurashī (arabisch: أبو الحسن الهاشمي القرشي, DMG: Abū l-Ḥasan al-Hāshimī al-Qurashī), geboren als Nour Karim al-Mutni (arabisch: نور كريم المطني, DMG: Nūr Karīm al-Muṭnī), war der dritte sogenannte „Kalif“ des Islamischen Staats. Er wurde am 10. März 2022 vom IS-Sprecher Abū 'Umar al-Muhājir in einer offiziellen Audioansprache als Nachfolger des vorherigen Kalifen Abū Ibrāhīm al-Hāshimī al-Qurashī proklamiert.

Tod 
Am 30. November 2022 verkündete der IS-Sprecher Abū 'Umar al-Muhājir den Tod des Kalifen und die Ausrufung des neuen Kalifen Abū l-Husayn al-Husaynī al-Qurashī. Abū l-Hasan al-Hāshimī al-Qurashī sei im Kampf mit Rebellen in Darʿā getötet worden.

Einzelnachweise 

Mitglied (Islamischer Staat)
Geboren im 20. Jahrhundert
Gestorben 2022
Mann